Rádio Educativa FM é uma emissora de rádio sousense que traz em sua grade de programação programas educativos, de caráter religioso/espiritual, jornalísticos e musicais, com foco em MPB, música internacional, música católica, música alternativa e música gospel.

Foi oficialmente inaugurada no ano de 2004 pela Madre Aurélia, mas por motivos indefinidos ficou inativa durante alguns anos, retornando as transmissões definitivamente em 2012. Apesar de ser vinculada a uma instituição religiosa, a Congregação das Filhas de Santa Teresa de Jesus, não chega a ter uma programação totalmente religiosa, abrindo espaço para programas seculares.

Estações de rádio da Paraíba
Estações de rádio fundadas em 2004